Метка Франко (Солкан, 16. фебруар 1943) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1973. || Љубав на браздама || Радманца
|-
| 1976. || Четири дана до смрти || /
|-
| 1976. || Беле траве || /
|-
| 1976. || -{Ein Mann für Mama}- (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1983. || Задах тела || Мајда
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1943.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Биографије живих особа